Santiago (spansk/portugisisk: "Sankt Jakob") har flere betydninger:
 Santiago de Cali – Colombias tredjestørste by
 Santiago de Chile – Chiles hovedstad og største by
 Santiago (region) – region omkring Santiago de Chile
 Santiago de Compostela – den spanske region Galiciens hovedstad
 Santiago de Cuba – Cubas næststørste by
 Santiago del Estero – by i Argentina, hovedstad i provinsen af samme navn
 Santiago de los Caballeros – den næststørste by i Den Dominikanske Republik
 Provincia de Santiago del Estero – provins i Argentina
 Santiago, Kap Verde – Kap Verdes største ø
 Santiago - en spansk besiddelse som senere blev Jamaica.
 Santiago bruges desuden både som for- og efternavn i spansk- og portugisisktalende lande.